Préchac pode se referir a:

 Préchac (Gers)
 Préchac (Gironde)
 Préchac (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus.

Desambiguações de topônimos